L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Osaka se déroule du 16 au , sur dur en extérieur. Malgré sa délocalisation à Osaka, cette édition s'inscrit dans la continuité du Toray Pan Pacific Open dont elle conserve l'appellation et le statut (en catégorie Premier). 

Naomi Osaka remporte le tournoi en simple, Chan Hao-ching et Latisha Chan celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Suissesse Belinda Bencic, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de la Lettonne Anastasija Sevastova et de la Croate Petra Martić. Elles sont respectivement remplacées par Mónica Puig, Alison Riske, Anastasia Pavlyuchenkova, Yulia Putintseva, Whitney Osuigwe et Katarzyna Kawa.

Lauréates 
En simple, la Japonaise et tête de série  Naomi Osaka remporte son quatrième titre en s'imposant face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Il s'agit de son  dans la catégorie.

En double, les têtes de série  Chan Hao-ching et Latisha Chan remportent leur quinzième titre en collaboration en battant Hsieh Su-wei et Hsieh Shu-ying. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, et de leur  titre respectif cette saison.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Osaka
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Osaka
Sport au Japon en 2018
Tennis en septembre 2018